Сен-Іле́р-Пейру́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Ліможа, 11 км на південний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 396 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 955,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сен-Ілер-Пейру
 Сен-Ілер-Пейру на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-Пейру на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез